HMS Ark Royal ( ‚Königliche Arche‘) ist der Name von fünf Schiffen der britischen Royal Navy:

 die an der Schlacht gegen die Spanische Armada beteiligte Galeone, siehe Ark Royal (1587)
 ein Flugzeugmutterschiff, das 1934 in HMS Pegasus umbenannt wurde, siehe HMS Ark Royal (1914)
 der 1941 bei Gibraltar von einem deutschen U-Boot versenkte Flugzeugträger, siehe HMS Ark Royal (91) 
 ein Flugzeugträger der Eagle-Klasse, siehe HMS Ark Royal (R09)
 ein Flugzeugträger der Invincible-Klasse, siehe HMS Ark Royal (R07)

Literatur 
 

Ark Royal